Fontoria hace referencia a varios artículos:

Localidades de la provincia de León
 Fontoria, localidad del municipio de Fabero, en la provincia de León;
 Fontoria de Cepeda, localidad del municipio de Villamejil, en la provincia de León.

Véase también

Fontoria